

Localidades

Salignac (Alpes da Alta Provença)
Salignac (Gironde)

Desambiguações de topônimos